Distanciation peut désigner :

Art 
 effet de distanciation, un procédé utilisé dans le cadre d’une narration fictionnelle, ayant pour objectif d’interrompre le processus naturel d’identification du lecteur ou du spectateur aux personnages auxquels il est confronté ;
 distanciation, au théatre, un élément important du théâtre de Bertolt Brecht,
 distanciation, dans les œuvres visuelles (télévision, films, séries, bandes dessinées, jeux vidéo).

Autres domaines 
 distanciation, en psychanalyse, une attitude freudienne consistant à mettre à distance les personnes et les événements ;
 distanciation, en médiation, une attitude qui consiste à « ne pas prendre pour soi ce qui n'est pas soi » ;
 distanciation sociale, ou distanciation physique en santé publique, certaines mesures non pharmaceutiques de contrôle des infections prises par les responsables de la santé publique pour arrêter ou ralentir la propagation d'une maladie très contagieuse.